Sezon (1965) był 63. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 14 drużyn. 2 ostatnie zespoły  spadły do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna Ferencvárosi TC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Vasas SC. Tytuł króla strzelców zdobył Flórián Albert, który w barwach Ferencvárosi TC strzelił 27 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1965 w piłce nożnej